Lampazo puede referirse a: 
Artículo de limpieza que al extremo de un cabo o palo de metal o madera tiene un conjunto de hilos de algodón que se asemeja a una cabellera. Sinónimo de trapeador, trapero, coleto, fregona, mopa, véase fregona.
La diferencia entre el lampazo y la mopa o fregona consiste en que el lampazo trabaja en seco, previa humectación con un preparado de formula antigua llamado brillapisos, el que consiste en kerosene, pigmento rojo y alquitrán derretido. La mopa trabaja en agua.
 Arctium minus: una planta bienal de la familia Asteraceae.
 El nombre común de la planta Acanthus mollis.
 El nombre común de la planta Arctium lappa.
 El nombre común de la planta Heracleum sphondylium.
 El nombre común de la planta Rumex crispus.
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.
 El nombre común de la planta Senecio fistulosus, en Chile.
 El nombre común de la planta Xanthosoma robustum.
 Lampazo, un tipo de tejido.
 Lampazo', en un barco, borlón que sirve para enjugar la humedad.